CSF2RB () — мембранный белок, β-субъединица нескольких высокоаффинных цитокиновых рецепторов I типа, продукт гена человека CSF2RB.

Функции 
CSF2RB является субъединицей трёх гетеродимерных цитокиновых рецепторов:

 Рецептор гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSFR) — вместе с α-субъединицей CSF2RA (CD116)
 Рецептор интерлейкина 3 — вместе с α-субъединицей IL3RA (CD123)
 Рецептор интерлейкина 5 — вместе с α-субъединицей IL5RA (CD125).

β-Субъединица отвечает за связывание с α-субъединицей и обеспечивает перенос сигнала, в то время как α-субъединица связывается с лигандом.

Структура 
CSF2RB состоит из 897 аминокислот, молекулярная масса 97,3 кДа.

Примечания 

Кластеры дифференцировки